Савана може да се отнася за:

 Савана (котка) – порода домашна котка
 Савана - биом в субекваториалния пояс
 Савана (Джорджия) – град в щата Джорджия, САЩ
 Савана (река) – река в САЩ